Хабзбуршка Угарска се може односити на:

Краљевина Угарска (1526—1867), хабзбуршка угарска држава у раном новом веку, од Мохачке битке до Аустро-угарске нагодбе
Краљевина Угарска (1867—1918), хабзбуршка угарска држава од Аустро-угарске нагодбе до пропасти Двојне монархије